Webling heißen folgende geographische Objekte:

 Webling (Dachau), Ortsteil der Stadt Dachau, Landkreis Dachau, Bayern
 Webling (Hettenshausen), Ortsteil der Gemeinde Hettenshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Webling (Graz), Stadtteil in Graz-Straßgang (16.), Steiermark